Le Code du travail est un code juridique qui définit un cadre aux relations de travail entre les employeurs et leurs employés.

Quelques codes du travail par pays :
 Cameroun : Code du travail (Cameroun).
 France : Code du travail (France).
 Maroc : Code du travail (Maroc).
 Québec (Canada) : Code du travail (Québec).

Code juridique
Droit du travail